Ставруполска епархия () е бивша епархия на Цариградската патриаршия. Седалището на епархията е град Ставруполис, античния Афродисиада, в Кария.

Епископи 
 Митрополити

 Епископи

Бележки